Tsada (Chinees: Zanda Xian), een arrondissement in de prefectuur Ngari in de Tibetaanse Autonome Regio, China
Zanda (geslacht), een geslacht van  kaketoes (Cacatuidae)